Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани, 4 и 5 августа 2015 года.

Отборочные заплывы начались 4 августа в 10:30 по местному времени (UTC+3). Финал проводился 5 августа в 18:58.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты — страницы 68—71, 100

800 м, вольный стиль, мужчины